Wang Dong (), né en 1967, historien et professeur d'université d'origine chinoise.
 Wang Dong (), né en 1971, diplomate.
 Wang Dong (), né en 1981, footballeur chinois.
 Wang Dong (), né en 1985, footballeur chinois.

Toponyme 
 Wang Dong est un sous-district de Kanchanaburi, province de Kanchanaburi, en Thaïlande.